Helmi steht für:

 Helmi, eine in Österreich und Teilen Süddeutschlands populäre Puppenfigur
 Helmi-Sternstrom, ein Sternstrom
 Helmi (Vorname), weiblicher Vorname
 (183635) Helmi, ein Asteroid, benannt nach der Astronomin Amina Helmi 

Helmi ist der Familienname folgender Personen:

 Alfian Yusuf Helmi (1916–1991), indonesischer Diplomat
 Ali Mohammad Helmi, Leiter des iranischen Zentrums für Interreligiösen Dialog
 Amina Helmi (* 1970), argentinisch-niederländische Astronomin
 Olga Helmi (* 2000), dänische Tennisspielerin